Drążek – metalowy pręt, mocowany do sufitu, ściany lub do futryny drzwiowej. Stosowany do treningu mięśni najszerszych grzbietu oraz bicepsów.

Sprzęt do ćwiczeń
Kulturystyka